Charles Webb (1879–1939) angol labdarúgó
 Charles Webb (1886–1973) válogatott ír labdarúgó, edző
 Charles Webb (1939–2020) amerikai író